LGT kann bedeuten:
 Lateraler Gentransfer
 Liechtenstein Global Trust, ein Finanzunternehmen des Fürstenhauses von Liechtenstein, siehe LGT Group
 Literarische Gesellschaft Thüringens
 Locomotiv GT, eine ungarische Rockgruppe

Abkürzung